Гран-при Бельгии 1990 года — десятый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1990 года. Прошёл на трассе Спа-Франкоршам в Спа, Бельгия. Гонка состоялась 26 августа 1990 года.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Ален Прост 1:55,087
 Первый старт прерван из-за массового столкновения. Второй старт прерван из-за аварии Паоло Бариллы. Третий старт дан на полную дистанцию.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Бельгии